«Дикая любовь» — украинский художественный фильм режиссёра Виллена Новака, снятый по заказу Министерства культуры Украины. Фильм стал лидером проката 1994 года в кинотеатрах Украины. Новак посвятил фильм памяти своей дочери Иванки, которая погибла, когда съёмки фильма почти были завершены. 

В 1996 году автор сценария Юрий Коротков издал одноимённую повесть.

Сюжет 
Американская школьница из Сан-Франциско Сью, победившая в конкурсе на учёбу по обмену, приезжает учиться в Киев, чтобы выполнить пожелание её прабабушки — ту накануне Революции родители отправили за границу, поскольку в неё были сильно влюблены два человека (один — сын министра, второй — бедный студент), которые из-за этого готовы были убить друг друга и её саму (а прабабушка не могла ответить им взаимностью, потому что сама была влюблена в обоих). Все эти годы прабабушка Сью очень мечтала вернуться в Киев, чтобы увидеть свой старый дом, и теперь, после падения железного занавеса, это решает сделать Сью — прабабушка, в свою очередь, мотивирует её тем, что только в Киеве она найдёт свою настоящую любовь. 

В киевской школе на уроке информатики Сью приглядывается очень интересный одноклассник  Максим, который очень увлекается компьютерами и программированием, хотя ей настоятельно советуют не влюбляться в него, потому что у него уже есть девушка — живущая в школе-интернате сирота Маша. В то же время директриса этого интерната Раиса Николаевна требует от Максима, чтобы он хорошенько подумал о том, готов ли он на серьёзные отношения с Машей, и ни в коем случае не вздумал её обмануть. Дело в том, что Маша имеет небольшое психическое отклонение (если ей кажется, что на неё сердятся, то это вызывает у неё приступ сильной паники), что вызвано душевной травмой, нанесённой её родной матерью, когда та бросила Машу в интернате. Из-за этого Раиса уверена: если Максим решит порвать с Машей против её воли, то это может вызвать у неё опасную реакцию. Максим уверяет, что любит Машу и, более того, наперекор его богатым родителям, они собираются пожениться сразу после окончания школы.

Тем не менее Сью всё же завязывает знакомство с Максимом, чтобы тот помог ей отыскать дом прабабушки, и в конечном итоге влюбляется в него. Максим поначалу отвечает ей взаимностью только потому, что ему нравится с ней общаться, но потом случайно узнаёт, что отец Сью работает в самой «Microsoft» — и, поскольку, Максим на досуге увлекается программированием, отец Сью, ознакомившись с его разработками, приходит в восторг. Одновременно расположения Маши пытается добиться бывший интернатовец Губан. И хотя его методы поначалу очень жестоки и некрасивы (сначала он угрожает Маше пистолетом, потом шантажом заставляет её раздеться, угрожая ранить Максима), но в итоге он признаётся ей, что искренне любит её, и пытается объяснить, что любовь Максима к ней вряд ли окажется вечной и прочной. Маша не хочет его слушать и в итоге совершает ошибку: случайно увидев Максима со Сью, не сумев сдержать ревность, с кулаками налетает на последнюю, из-за чего любовь Максима к Маше начинает давать трещину. 

Тогда Маша уговаривает Губана, чтобы его приятели напали на Сью и надругались над ней. Сью спасает случайно оказавшийся рядом Максим, но напуганная Сью тогда признаётся ему, что влюблена в него. Маша сообщает Максиму, что именно она, Маша, организовала нападение на Сью. Максим пытается объяснить Маше, что он любит только её, но Маша просит доказать это в виде того, что Макс официально порвёт отношения со Сью, чего Максим оказывается сделать не в состоянии: отец Сью сделал ему очень выгодное предложение — на правах будущего зятя Максим уедет в Сан-Франциско, где завершит среднее образование в элитной школе, а потом поступит в не менее элитный университет (всё обучение оплатит «Microsoft»). И хотя Максим в одной из дальнейших сцен признаёт, что совершенно не любит Сью, но желание обеспечить себя в будущем в итоге оказывается сильнее и заставляет его лгать Маше, у которой от чувства тревоги и подозрений всё больше обостряется психоз.

В день отлёта Маша случайно узнаёт о решении Максима (и даже о будущей свадьбе на Сью) и, обманом украв у Губана «Наган», приезжает в Борисполь, где только просит Максима не садиться в самолёт, но тот, устав от всего этого, просто грубо отталкивает её. Тогда Маша направляет на него револьвер. В какой-то момент в зал вбегают Раиса и Губан, и Маша отвлекается на них. Максим бросается на неё, чтобы отнять револьвер, но, прежде чем он успевает подбежать к ней, Маша нажимает на спусковой крючок и стреляет ему в грудь. Пока Машу арестовывают милиционеры, та кричит плачущей Сью, указывая на лежащего на полу Максима: «На! Забирай!». В итоге Сью ни с чем, кроме разбитого сердца, улетает в США, а Маша, сидя в милицейской машине, наблюдает, как следом за ней едет карета скорой помощи с Максимом.

В ролях 
 Ксения Качалина — Маша
 Владимир Щегольков — Максим
 Ксения Боголепова — Сью
 Александра Фомичёва — Галя
 Наталья Сайко — Раиса Николаевна
 Дмитрий Лаленков — Губан
 Лариса Удовиченко — Мать Максима
 Юрий Евсюков — Отец Максима
 Татьяна Окуневская — Прабабушка Сью
 Андрей Соколов — Шарипов
 Руслан Коломиец — Тарас Гунько
 Ольга Солодовникова — Креветка

Съёмочная группа 
 Сценарий — Юрия Короткова по идее и при участии Алёны Жуковой
 Режиссёр-постановщик — Виллен Новак
 Оператор-постановщик — Виктор Крутин
 Художник-постановщик — Владимир Веселка
 Композитор — Шандор Каллош

Новеллизация 

В 1996 году Юрий Коротков выпустил одноимённую повесть, местами сильно отличающуюся от фильма.
 Место действия перенесено из Киева в Москву. Соответственно, финал происходит не в Борисполе, а в Шереметьево.
 Вступление более расширено и демонстрирует нравы в семье Сью: её члены используют английский только за пределами дома, но в самом доме говорят только на русском, что объясняет, почему Сью так сносно говорит по-русски (в фильме же она только с прабабушкой говорит по-русски). В фильме семья живёт в Сан-Франциско, в повести — в пригороде Сиэтла (соответственно, в повести нет реплик Сью, где она говорит, что Сан-Франциско и Киев — города, стоящие на холмах). В фильме у Сью приёмная младшая сестра, в повести сестра родная, но есть приёмный младший брат. Прабабушка Сью описана, как «высохшая от старости», что не вяжется с образом в фильме.
 В повести Максим рассказывает родителям, как именно интернатским детям ставят психиатрические диагнозы. В фильме этого нет.
 В повести есть длинный эпизод с поездкой Сью и Макса в дом престарелых, где содержались оба воздыхателя прабабушки Сью. Приехав туда, они узнают, что те уже полгода как мертвы, но официально числятся живыми, потому что директриса пускает их пенсии на нужды заведения. Эта сюжетная линия была снята, но в фильм не вошла.
В остальном же Коротков использовал в повести множество цитат из сценария, но разбавил их дополнительным репликами.

В качестве школы-интерната использована киевская средняя общеобразовательная школа № 128 по улице Раисы Окипной, 6, возле станции метро «Левобережная». В качестве элитной гимназии — киевская гимназия № 48 имени Чернышевского по улице Прорезной, 14.

Примечания

Ссылки 
 «Дикая любовь» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Дикая любовь», Одесская киностудия, 1993
 Дикая любовь

Фильмы-драмы Украины
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы Виллена Новака
Молодёжные фильмы
Фильмы Украины 1993 года